Les députés de la dix-neuvième législature du Bundestag sont les députés du Bundestag élus lors des élections fédérales allemandes de 2017 pour la période 2017-2021.

Liste de députés

Composition du bureau
 Présidence : Wolfgang Schäuble (CDU)
 Vice-présidence : Hans-Peter Friedrich (CSU), Thomas Oppermann  (SPD), Wolfgang Kubicki (FDP), Petra Pau (Die Linke) et Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen)
 Doyen : Hermann Otto Solms (FDP)

19